Nassuttooq bezeichnet:
 Nassuttooq (Berg) (Husfjeldet), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nassuttooq (Fjord) (Nordre Strømfjord), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland